Båtskären kan syfta på följande platser:

Finland 

 Båtskären, Korpo, Åboland, 
 Båtskären, Nagu, Åboland,

Se även
Båtskär
Båtskäret

Robotskapade Finlandförgreningar